Der FTX Crypto Cup war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 23. Mai 2021 bis zum 31. Mai 2021 stattfand. Es war insgesamt das sechste Turnier und das dritte Major-Turnier der Champions Chess Tour 2021. Gewinner des Turniers war Magnus Carlsen.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
Für das Turnier war ein Preisgeld von 220.000 US-Dollar ausgelobt. Weitere 100.000 US-Dollar wurden von FTX, dem Sponsor des Turniers, in der Kryptowährung Bitcoin ausgezahlt.

Teilnehmer 
Für dieses Turnier qualifizierten sich die ersten acht Spieler der Tourwertung. Zusätzlich wurde das Feld durch sechs weitere Spieler aufgefüllt, die eine Wildcard erhalten haben und zwei Spieler, die von den Premiumusern von Chess24 gewählt wurden.

*Mittels Wildcard in das Turnier gekommene Spieler.

**Durch Premiumuser von Chess24 ins Turnier gewählte Spieler.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 23. bis 25. Mai 2021 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 26. bis 31. Mai 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2021